Колонија Обрера има више значења:

 Колонија Обрера (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Колонија Обрера (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Обрера (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Обрера (Сан Илдефонсо Виља Алта), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Обрера, Ехидо Бенито Хуарез (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Обрера (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Обрера, Лас Пуентес (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику